Склад збірної Бельгії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Бельгія
Бельгія 1990